Dermot O'Hurley (v. 1530–1584), archevêque en Irlande, exécuté pour trahison, bienheureux catholique ;
 John O'Hurley (né en 1954), acteur américain ;
 Raymond O'Hurley (1909-1970), homme politique, député fédéral du Québec.